O Liga Regional (ou Insular) de Santiago de 2002-03 foi a epoca de Associação Regional de Futebol de Santiago Sul (ARFSS), competição de futebol.  O número de clubes de temporada foi 10. O Segunda Divisão nó disputado por temporada,

O campeão do torneio foi o Clube Desportivo Travadores conqustou o último título por clube é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2003.

Clubes
 Académica da Praia
 Bairro
 FC Boavista
 Celtic - Achadinha de Baixo
 Delta
 Desportivo da Praia
 Paiol
 Sporting Clube da Praia
 CD Travadores
 Vitória FC

Resumo da Temporada
A edição 2002-03 da Campeonato Regional (ou Insular) teve o Clube Desportivo Travadores.

Classificação Final

Primeira Divisão

Ligações externas 
 

 

Temporadas da Liga Insular de Santiago (Zona Sul)
2003 em Cabo Verde
Década de 2000 na Ilha de Santiago